FUH steht für:
 Fernuniversität in Hagen

fuh steht für:
 West-Niger-Fulfulde (ISO-639-3-Code), Varietät des Fulfulde in Niger, Burkina Faso

Abkürzung